Mohawk - povo nativo-americano

Localidades
Lake Mohawk
Mohawk Vista

Outros
Mohawk (cratera)

Desambiguação